Gandersheim ist der Name von geographischen Orten:

 Bad Gandersheim, deutsche Kleinstadt, bis 1932 nur Gandersheim
 Stift Gandersheim, das Kloster, aus dem die Stadt Gandersheim entstanden ist
 KZ Bad Gandersheim, ein Konzentrationslager nahe der Stadt zwischen 1944 und 1945
 Landkreis Gandersheim, ein historischer Landkreis von 1833 bis 1977

Der Name von Gandersheim bezieht sich auch auf folgende Personen:

 Roswitha von Gandersheim, (um 935–nach 973), Kanonissin des Stiftes Gandersheim
 Eberhard von Gandersheim (urkundl. 1204–1218), Chronist